Čang Sün je čínské jméno vícera osob:

 Čang Sün (učenec) (2. století) – chanský učenec
 Čang Sün (tchangský vojevůdce) (709–757) – tchangský úředník a vojevůdce
 Čang Sün (čchingský generál) (1854–1923) – čchingský generál, roku 1917 krátkodobě znovudosadil na trůn císaře Pchu-iho
 Čang Sün (diplomat) (* ?) – diplomat Čínské lidové republiky, velvyslanec v několika zemích